Voici la liste des planètes mineures numérotées de 77001 à 78000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

77001-77100

77101-77200

77201-77300

77301-77400

77401-77500

77501-77600

77601-77700

77701-77800

77801-77900

77901-78000 

77001-78000